Стубал може бити:

 Стубал (Краљево), насеље града Краљева, 
 Стубал (Александровац), насеље у општини Александровац, Расински округ
 Стубал (Блаце), насеље у општини Блаце, Топлички округ
 Стубал (Владичин Хан), насеље у општини Владичин Хан, Пчињски округ